Caglioti steht für:
 Luciano Caglioti (* 1933), italienischer Chemiker
 Vincenzo Caglioti (1902–1998), italienischer Chemiker, Präsident des Consiglio Nazionale delle Ricerche

Siehe auch:
 Caglioti-Reaktion